Lepsius:
 Bernhard Lepsius
 Karl Richard Lepsius
 Mario Rainer Lepsius

 Alphabet standard de Lepsius
 Liste de Lepsius
 Pyramide n° 1 de Lepsius
 Pyramide n° 24 de Lepsius
 Pyramide n° 25 de Lepsius
 Pyramide n°29 de Lepsius
 Pyramide n° 50 de Lepsius

Patronyme allemand